Бжег-Дольны (, , Дюрнфурт) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Волувский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 17,2 км². Население — 12 891 человек (на 2004 год).

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Нижнесилезского воеводства
Бывшие еврейские местечки Польши
Бывшие немецкие города (Нижняя Силезия)
Населённые пункты на Одере